
Я́унпие́балга (, до 1920 года — Ново-Пебальгская) — село в Яунпиебалгском крае Латвии. Расположено в восточной части страны, на берегу реки Гауя, в 46,5 км к юго-востоку от города Цесис. Железнодорожная станция Пиебалга на упразднённой линии Рига — Пыталово.

История 
С 1949 по 1956 год являлась административным центром Гауенского района.

Экономика 
Пивоварня, маслозавод.

Транспорт 
Через Яунпиебалгу проходят региональные автодороги:
  Эргли — Яунпиебалга — Салинькрогс
  Рауна — Друсты — Яунпиебалга

Основные автобусные маршруты: Яунпиебалга — Рига; Яунпиебалга — Смилтене.

Достопримечательности 
 Охотничий дворец графов Шереметевых, церкви, смотровая площадка

Известные люди 
 Напиерский, Якоб Готлиб Леонгард (1819—1890) — историк
 Дарзиньш, Эмилс (1875—1910) — композитор
 Зариньш, Маргер Оттович (1910—1993) — композитор

Ссылки 
 Официальный сайт Яунпиебалгского края
 Информация об Яунпиебалге на туристическом портале mesta.lv
 Информация об Яунпиебалге в топонимической базе данных

Примечания 

 
Бывшие краевые центры Латвии